Rock Band Unplugged — это музыкальная игра для игровой консоли PlayStation Portable
выпущенная 9 июня 2009 года. Игра разрабатывалась студией Backbone Entertainment при сотрудничестве с компанией Harmonix Music Systems.

Геймплей 
Геймплей Rock Band Unplugged у портативной и консольных версий схож: на экране на переднем плане располагается гриф с четырьмя дорожками и панелью с кнопками, по дорожкам движутся ноты, когда ноты доходят до панели, игрок должен нажать соответствующую дорожке кнопку. Отличие портативной версии состоит в том, что игрок отыгрывает партии всех четырёх участников рок-группы. Для этого все ноты поделены на фразы (phrases). После удачного «исполнения» одной фразы за один инструмент игрок переключается на фразу другого инструмента. Если какая-то нота была пропущена, то фраза не засчитывается и звук инструмента заглушается и начинается пропуск нот. Для того чтобы он снова зазвучал, нужно без ошибок закончить фразу. Фразы других инструментов идут так, как они должны были идти изначально, если бы не было ошибки, таким образом, допустив ошибку в одном месте и начав её исправлять, можно пропустить фразу другого инструмента, что будет зачтено за ошибку.

Если игрок пропускает много нот на каком-либо инструменте (не успевает за нотами или пропущена и не исправлена фраза), этот инструмент выбывает из концерта. Однако его можно вернуть в строй, получив и включив перегрузку (Overdrive).

Саундтрек 
Rock Band Unplugged изначально включает в себя 41 песню. Игра так же использует wi-fi для скачивания новых песен из PlayStation Store.

Загружаемые песни

Ссылки 
 Официальный сайт игры

Примечания 

Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Игры для PlayStation Portable
Компьютерные игры по алфавиту
Игры только для PlayStation Portable
Компьютерные игры 2009 года
Музыкальные игры
Компьютерные игры, разработанные Harmonix Music Systems